Natal é o nome de uma região da África do Sul, que pode ao longo da história ser identificada como:

 República de Natália, um estado extinto (1839-1843)
 Colónia de Natal, antiga colónia britânica (1843-1910)
 Província de Natal, antiga província da República da África do Sul (1910-1994)
 KwaZulu-Natal, província desde 1994

Desambiguação